Jesús María Zamora ist der Name folgender Personen:

* Jesús María Zamora (Maler) (1871–1948), kolumbianischer Maler 
 Jesús María Zamora (Fußballspieler) (* 1955), spanischer Fußballspieler